Kasjanow (bzw. Kassjanow; ), weibliche Form Kasjanowa, ist der Name folgender Personen:

 Alexander Wladimirowitsch Kassjanow (* 1983), russischer Bobsportler und Rennrodler
 Artem Kasjanow (* 1983), ukrainischer Fußballspieler
 Hanna Kasjanowa (* 1983), ukrainische Siebenkämpferin
 Michail Michailowitsch Kassjanow (* 1957), russischer Politiker
 Oleksij Kasjanow (* 1985), ukrainischer Zehnkämpfer
 Wladimir Leonidowitsch Kasjanow (1940–2005), russischer Biologe